Чешка може бити:

Чешка (званично Чешка Република), држава у централној Европи
Чешка, Бохемска, Бохемска Чешка или Бохемија, историјски и географски регион, који се данас налази у саставу Чешке Републике
Чешка (званично Војводство Чешка), назив Бохемске Чешке од 870. до 1198. године
Чешка (званично Краљевина Чешка), назив Бохемске Чешке до 1918. године
 (званично Провинција Немачка Чешка)

Види још
Бохемска, вишезначна одредница
Бохемија, вишезначна одредница